Дани́ла — вариант имени Даниил. Известные носители:
 Данила — новгородский посадник в 1129—1130 гг.
 Данила (ум. 1329) — новгородский посадник в 1327—1329 гг.
 Данила Кобякович (до 1183—1223) — половецкий хан.
 Данила Пронский (умер после 1378) — князь Пронский.
 Данила Филиппович (XVII век) — русский религиозный деятель, легендарный основатель секты хлыстов.
 Данила Багров — персонаж фильмов «Брат» и «Брат-2».